Die Veikkausliiga 2002 war die 13. Spielzeit der höchsten finnischen Spielklasse im Fußball der Männer unter diesem Namen sowie die 72. Saison seit deren Einführung im Jahre 1930. Titelverteidiger war Tampere United. Dieses Jahr gewann jedoch Rekordmeister HJK Helsinki die Meisterschaft.

Modus 
Zunächst trafen alle zwölf Mannschaften in der Hauptrunde jeweils zweimal aufeinander. Danach ermittelten die ersten acht Mannschaften in der Meisterschaftsrunde den Meister, während die letzten vier Mannschaften zusammen mit den jeweils zwei Erstplatzierten der Ykkönen die zwei Absteiger ausspielten. In diesen Runden wurde nur die Hinrunde ausgespielt, sodass es insgesamt zu sieben Spieltagen kam und die Punkte aus der Hauptrunde wurden bei der Meisterschaftsrunde übernommen. In die Abstiegsrunde wurden keine Punkte übernommen. Dieses System hatte zur Folge, dass in der folgenden Saison insgesamt 14 Mannschaften in der Veikkausliiga spielen.

Teilnehmende Mannschaften

Hauptrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterschaftsrunde 
Die besten acht Mannschaften der Hauptrunde spielten nochmals jeweils einmal gegeneinander.
Die Ergebnisse und Punkte aus der Hauptrunde wurden übernommen

Relegationsrunde 
Die vier schlechtesten Mannschaften der Veikkausliiga und die vier besten Mannschaften der Ykkönen nahmen an der Relegationsrunde teil. Sie erhielten wie folgt Bonuspunkte: Der Neuntplatzierte der Veikkausliiga erhielt drei Punkte, der Zehntplatzierte 2, der Elftplatzierte sowie die beiden Sieger der Ykkönen jeweils einen Punkt.

Torschützenliste

Weblinks 
 
 Championship 2002 Finland Football Archive

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 2002
2002